Карл Бернард Померанс (; род. 1944, Джоплин, штат Миссури) — математик, криптограф, специалист по теории чисел.

Биография 
Степень бакалавра Карл Померанс получил в 1966 году в Брауновском университете, затем поступил в Гарвард. За доказательство того, что любое нечётное совершенное число имеет по меньшей мере 7 простых множителей, он в 1972 году получил степень доктора философии; его научным руководителем был Джон Тейт. По окончании Гарварда он устроился преподавателем на работу в Университет Джорджии, где в 1982 году его повысили до профессора. В 1999—2003 годах помимо преподавания Померанс работал на компанию Lucent Technologies (бывшую Bell Labs). В 2003 году стал преподавать в Дартмутском колледже, с 2012 года является почётным Профессором имени Джона Кемени ().

Карл Померанс является автором одного из наиболее важных алгоритмов факторизации целых чисел — метода квадратичного решета, с помощью которого в 1994 году удалось взломать RSA-129. Также он один из создателей алгоритма Адлемана — Померанса — Румели для определения простых чисел.

За свою научную работу и преподавание Померанс в 1985 году был награждён Премией Шовене, а в 2001 году — Премией Конанта. В 2004-м он стал членом Американской ассоциации содействия развитию науки, в 2012-м — действительным членом Американского математического общества. Померанс — автор более 200 публикаций, в том числе вместе с Ричардом Крэндаллом он в 2001 году написал основополагающую книгу «Простые числа: Криптографические и вычислительные аспекты», выдержавшую два издания. Его число Эрдёша равно 1.

Библиография 
 

На русском языке:

Примечания 

Математики XX века
Математики по алфавиту
Математики США
Выпускники Гарвардского университета
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Действительные члены Американского математического общества
Преподаватели Дартмутского колледжа
Лауреаты премии Шовене
Лауреаты премии Леви Конанта